Sable steht für:
 Sable Island, auch Île de Sable, kanadische Insel im Atlantik
 Sable Island (Papua-Neuguinea), eine der polynesisch besiedelten Nuguria-Inseln
 Île de Sable (Phantominsel) im Korallenmeer östlich der Chesterfieldinseln, nordöstlich Australien
 Rena Mero (* 1967), Ringname Sable, US-amerikanische Schauspielerin, Fotomodel und Wrestlerin
 die Farbe Schwarz (heraldische Bezeichnung)
 eine zobelfarbene Fellfarbe (z. B. bei Haushunden und Pferden) s. Fellfarben der Hunde
 SableVM, eine Implementierung der Java Virtual Machine

Sable oder Sablé ist der Familienname folgender Personen:
 Avinash Sable (* 1994), indischer Hindernisläufer
 Keri Sable (* 1986), US-amerikanische Pornodarstellerin 
 Robert de Sablé († 1193), normannischer Adliger und Vasall von Richard Löwenherz; 1191–93 Großmeister des Templerordens und Gouverneur von Zypern

Sablé steht für:
 Sablé (Gewebe), ein weiches, körniges Voile-Gewebe
 ein französisches Mürbeteiggebäck aus Sandmasse, z. B. Sablés à la confiture (mit Marmelade gefüllte Doppeldeckerkekse)
 Sablé-sur-Sarthe, Stadt im Département Sarthe, Frankreich
 Kanton Sablé-sur-Sarthe im Département Sarthe, Frankreich

Siehe auch:
 Au Sable
 Les Sables-d’Olonne